Alan je lahko:
 Alan, Senj (Hrvaška)
 Alan (ime)
 Alan Ford, strip